Die 3. Powerchairhockey-Weltmeisterschaft wurde vom 6. bis 10. August 2014 in Deutschland ausgetragen. Die Spiele fanden in München statt.

Den Titel des Weltmeisters im Powerchair-Hockey gewann zum zweiten Mal die Niederlande, die im Finale Belgien knapp mit 1:0 bezwangen. Bronze ging an Finnland. Deutschland, als amtierender Weltmeister, kam auf den 5. Platz.

Die Weltmeisterschaft lief noch unter dem Namen IWAS-Weltmeisterschaft. Seit 2017 heißt sie nun IPCH-Weltmeisterschaft (IWAS Powerchair Hockey World Championship).

Gruppenspiele

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Endspiel

Auszeichnungen 
Bester Handschläger:  Bjorn Sarrazyn
Bester Festschläger:  Atso Ahonen
Bester Torschütze:  Bjorn Sarrazyn
Fairster Spieler:  Michael Foxall

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 IWAS Powerchair Hockey Verband
 Offizielle WM Homepage

Elektrorollstuhl-Hockeywettbewerb
2014
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in München
Behindertensport (Deutschland)